DAF ou Daf peut faire référence à :

Personnalités 
 Donatien Alphonse François de Sade, un homme de lettres français ;
 Omar Daf, un joueur de football sénégalais ;

Domaine militaire 
 Déserteurs de l'armée française, des groupes de sous-officiers et d'officiers algériens qui ont déserté l'armée française pour rejoindre les unités combattantes de l'ALN ;
 Diocèse aux Armées françaises ou aumônerie des armées ;

Institutions 
 Direction des archives de France ;
 Deutsche Arbeitsfront (en français, Front allemand du travail) ;
 Direction des Affaires Foncières (en Polynésie française)

Profession 
 directeur administratif et financier ;

Automobile 
 DAF, Van Doorne's Automobiel Fabriek, un constructeur néerlandais de poids lourds (camions, autobus, engins militaires ou industriels), autrefois de voitures, filiale du groupe américain Paccar ;

Musique 
 Deutsch-Amerikanische Freundschaft,  un groupe de musique allemand réunissant Robert Görl et Gabi Delgado ;
 Daf, une sorte de tambourin utilisé en Iran ;

Autres 
 Dictionnaire de l'Académie française ;
 Delivered At Frontier, un terme économique ;
 Decay acceleration factor (en français, facteur accélérant le déclin, une protéine membranaire qui intervient dans la régulation de l'activation du système du complément ;
 droit des affaires, une branche du droit privé.
 , coefficient ajouté à un effort permettant de synthétiser les efforts dus aux mouvements de l'eau, du vent, et des courants. Terme souvent utilisé dans le domaine de l'Offshore.